Расположена в 2,5 км южнее Твери на федеральной автодороге Москва — Санкт-Петербург  () (Тверской объездной дороге). Рядом (через ручей Лужа) — деревня Симоново. В деревне две улицы — старая и новая.

Население по переписи 2002 года — 19 человек: 11 мужчин, 8 женщин.

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)